Ninaus ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Ninaus (* 1952), österreichischer Filmproduzent und Filmregisseur
 Herbert Ninaus (1937–2015), österreichisch-australischer Fußballspieler
 Jennifer Ninaus (* 1985), deutsche Fußballspielerin
 Josef Ninaus (1878–1947), österreichischer Politiker (SPÖ), Abgeordneter zum Nationalrat